Нигяр Гасан-заде (, ) — азербайджанская поэтесса.

Биография 
Родилась 5 апреля,1975 г, в городе Баку, Азербайджанской Республики. Окончила филологический факультет Института Русского языка и Литературы в Баку. В 2000-2014 годах поэтесса жила и работала в Лондоне (Великобритания).

 Член Союза писателей Азербайджана.
 Член Международного литературного общества «РЕN»
 Лауреат премии Национальной Академии Азербайджана «Хумай»

Первая книга стихов «Крыльями за горизонт» была издана на Родине в Баку в 2000 г.

В 2002 году сборник стихов «Крыльями за горизонт» был удостоен премии Национальной Академии Азербайджана «Хумай».

В 2002 г. — в Лондоне/Великобритании вышел перевод книги («On Wings Over the Horizon»/Negar Hasan-zadeh), в переводе английского поэта- переводчика Ричарда МакКейна, известного своими переводами великих русских поэтов А. Ахматовой, О. Мандельштама, Н. Гумилёва.

В 2002 г. Стихи Нигяр Гасан-заде вошли в антологию «Russian Women Poets» в Великобритании

В 2004 г. — издан второй поэтический сборник под названием «Под чужими облаками».

Антология лучших женщин поэтов России 20 века «Russian Women Poets» была издана в США издательством «Carcanet», 2005 г.

В 2009 году Нигяр Гасан-заде была включена в список 10 лучших зарубежных поэтов, проживающих на территории Великобритании, в результате чего произведения Нигяр в ее собственном исполнении навсегда вошли в бессмертные аудиоархивы Британской библиотеки (British Library).

В 2012 г. — издана книга «Маленький Сказочник и Белая Птица Нара», тонко и изящно сплетающая в своем содержании духовное и религиозное наследие Востока.

С 2015 года является руководителем литературного проекта «Сёз» () Министерства Культуры и Туризма Азербайджана

C 2016 года представляет литературные проекты международной организации TEAS, Азербайджана — Европейской Организации в Лондоне.

В 2018 г. — издана книга «Запястья» выпущенная в Баку издательством «Şərq-Qərb»

Нигяр Гасан-заде также является автором многочисленных публикаций, как в Азербайджане, так и за ее пределами. Её стихи были переведены и неоднократно опубликованы на страницах литературной печати в Великобритании, России, Германии, Турции, США, Канаде, Австралии и Польши. Ею проведены более 60 поэтических вечеров в Великобритании (South Bank, Institute of Contemporary Art — ICA, River Side studios, Poetry Café, Lauderdale house, St. James Chirch, Pushkin House and ext.)

Сборники стихов 
 «Крыльями за горизонт», 2000 год
 «On Wings Over the Horizon» перевод Ричарда МакКейна, 2002 год.
 «Под чужими облаками», 2004 год
 «Серебро», 2007 год
 «Маленький сказочник и Белая Птица Нара», 2012 год.
 «Запястья», 2018 год

Награды 
 Медаль «Прогресс» (16 октября 2021 года) — за заслуги в развитии азербайджанской культуры.

Примечания

Ссылки 
 «Маленький сказочник и Белая птица Нара»
 Нигяр Гасан-заде и ее «Маленький сказочник и Белая Птица Нара»
 «Московские читатели знакомятся с новым произведением азербайджанского поэта Нигяр Гасан-заде»
 «Маленький сказочник и белая птица Нара» газета «Эхо»
 «Стихи.ру»
 «Nargis — Журнал о моде, искусстве и красоте»

Азербайджанские поэты
Родившиеся 5 апреля